Carelli è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Carella, Carello.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nel cosentino e nel barese.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Carello, dal significato di "carino".

In Italia conta circa 1211 presenze.

Carella è prevalentemente pugliese, con rami anche a Napoli, Palermo e Roma; Carello, piuttosto raro, ha due ceppi distinti nel catanzarese e nel torinese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani